Lužany může být název obce:
 Lužany (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih se stejnojmenným zámkem
 Lužany (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Lužany (okres Jičín) – obec v okrese Jičín

 Lužany (okres Topoľčany) – obec v okrese Topoľčany na Slovensku.
 Lužany (Ukrajina) – sídlo městského typu v Černovické oblasti Ukrajiny
 Lužany (přírodní památka) – přírodní památka v okrese Plzeň-jih
 Lužany pri Topli – obec v okrese Svidník na Slovensku
 Lužany (Olešnice v Orlických horách) – osada spadající pod obec Olešnice v Orlických horách v okrese Rychnov nad Kněžnou

Externí odkazy